Meckenheim, ville allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
 Meckenheim, commune allemande de Rhénanie-Palatinat.

Homonymie de toponyme